unison – termin muzyczny
 Unison – album Céline Dion
 Unison – album VHS Céline Dion
 "Unison" – singel Céline Dion
 UNISON – związek zawodowy pracowników sektora publicznego w Wielkiej Brytanii